Ади́ль-Янгию́рт () — село в Бабаюртовском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Адиль-Янгиюртовский“».

География 
Расположено к югу-западу от районного центра Бабаюрт близ Аксаевского водохранилища.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — село Хамаматюрт, на северо-востоке — село Туршунай, на юго-востоке — село Герменчик, на юго-западе — село Уцмиюрт.

История 
Село возникло на землях князя Адиля Алибекова из рода Каплановых, и названо в честь него (в переводе с кумыкского — «новое село Адиля»). Датой основания считается 1785 г., когда князем на месте нынешнего села Чанка-юрт было основано новое поселение, отсюда и пошло его нынешнее название — Янги-чанка-юрт. Краевед К. Казанбиев выделяет три волны мигрантов: в 1785, 1813 и 1825 гг.

По другим данным основано в 1857 г.

В 1883 г. село входило в состав 2-го (Аксайского) участка Хасавюртовского округа Терской области. Состояло из 166 дворов, в которых проживало 817 человек, моноэтническое кумыкское село.

Вплоть до ликвидации  царской администрацией феодальных владений село относилось к Аксаевскому княжеству. После разрушения Старого Аксая Адиль-Янги-Юрт разросся за счёт переселения сюда части староаксаевцев. Основным занятием сельчан в дореволюционный период являлось земледелие. В досоветский период селение входило в Хасавюртовский округ Терской области.

В селе похоронен дагестанский революционер и поэт Батырмурзаев З. Н.

Население 

Национальный состав
По данным «Список населённых мест Терской области : По сведениям к 1 января 1883 года»:

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По переписи 2002 года абсолютное большинство в селе составляли кумыки — их насчитывалось 3329 человек (88,7 %). Остальные народы: чеченцы — 346 человек (9,2 %), лакцы — 28 человек (0,7 %), аварцы — 25 человек (0,7 %), прочие — 24 человека.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Образование 
 Адиль-Янгиюртовская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Примечания 

Населённые пункты Бабаюртовского района